Clear Island steht für folgende Inseln:

 Clear Island (Antarktika) im Wilhelm-Archipel, Antarktika
 Cape Clear Island im County Cork, Irland

Siehe auch:
 Clare Island, Insel im County Mayo, Irland